Franz Rákóczi ist der Name folgender Personen:

* Franz I. Rákóczi (1645–1676), Prinz von Siebenbürgen
 Franz II. Rákóczi (1676–1735), Nationalheld, Fürst von Siebenbürgen